Magnus veut dire « (le) grand » en latin. Ce nom peut désigner :

Personnes réelles

Personnages historiques 
 Donatus Magnus (mort vers 355), évêque schismatique d'Afrique du Nord ;
 Magnus Maximus
 Magnus, préfet du prétoire des Gaules en 458, consul en 460 ;
 Magnus, évêque de Milan de 518 à c. 530 :
 Carolus Magnus, nom latinisé de Charlemagne, sacré empereur en 800 ;
 Plusieurs rois de Norvège :
Magnus Ier de Norvège (vieux norrois Magnús Óláfsson ou Magnús góði « le Bon ») (1024 – 1047) fils de saint Olaf, il est le premier à avoir porté le nom de Magnus dans le monde scandinave en référence à « Karla-Magnus », c'est-à-dire Charlemagne ;
Magnus II de Norvège (vieux norrois Magnús Haraldsson) (1048 – 1069) ;
Magnus III de Norvège (vieux norrois Magnús Óláfsson ou Magnús berfœttr « aux Pieds nus ») (1073 – 1103), mort au combat en Ulster ;
Magnus IV de Norvège (vieux norrois Magnús Sigurðsson ou Magnús blindi « l'Aveugle ») (1115 – 1139) ;
Magnus V de Norvège (vieux norrois Magnús Erlingsson) (1156 – 1184) ;
Magnus VI de Norvège (vieux norrois Magnús Hákonsson ou Magnús lagabœtir « le Législateur ») (1238 – 1280) ;
 Plusieurs jarls ou comtes des Orcades :
 saint Magnus Erlendsson (1108 – 1116),
 Magnus d’Angus (v. 1236 – 1239),
 Magnus Gibbonsson (1256 – 1273),
 Magnus Magnusson (1273 – 1284),
 Magnus Jonsson (1311 – 1321) ;
 Magnus III de Man (vieux norrois: Magnús Óláfsson) est le dernier roi reconnu de l'île de Man de 1252 à 1265.
 Magnus (ou Mauno) est un évêque catholique romain de Turku entre 1291 et 1308.
 Albertus Magnus, nom donné à Albert le Grand () ;
 Plusieurs rois de Suède :
 Magnus  le Fort (v. 1125 – v. 1130),
 Magnus II Henriksson (v. 1160 – 1161),
 Magnus III Ladulås (1275 – 1290),
 Magnus IV Eriksson (1319 – 1364) également Roi de Norvège sous le nom de Magnus VII ;
 Magnus de Holstein, né le  et mort le , roi de Livonie ;
 Johannes Magnus (1488 – 1544), ecclésiastique suédois ;
 Olaus Magnus (1490 – 1557), ecclésiastique et historien suédois ;
 Eduard Magnus (1799-1872), peintre prussien ;
 Heinrich Gustav Magnus (1802 – 1870), est un physicien allemand (voir aussi l'effet Magnus).

Personnalités contemporaines

Patronymes 
 Roberto Raviola, dit Magnus, est un auteur de bande dessinée italien ;
 Magnus est un groupe de musique belge ;
 Louis Magnus est un patineur et joueur de hockey sur glace français (voir aussi la ligue Magnus et la coupe Magnus) ;
 Magnus est le nom de scène du prestidigitateur Jeff McBride ;
 Wilhelm Magnus (1907-1990), mathématicien allemand ;
 Prix Wilhelm-Magnus, un prix mathématique.

Prénoms 
 Magnus Alkarp est un auteur suédois ;
 Magnus Bäckstedt ;
 Magnus Carlsen, joueur d'échecs norvégien et champion du monde en titre ;
 Magnus Gustafsson ;
 Magnus Hirschfeld ;
 Magnus Johansson ;
 Magnus Larsson ;
 Magnus Moan ;
 Magnus Norman.

Personnages de fiction 
 Magnus est le vampire qui a créé Lestat de Lioncourt dans les Chroniques des vampires (1985-) d'Anne Rice.
 Magnus Bane est un personnage de la série de romans La Cité des ténèbres  de Cassandra Clare (2007-).
 Magnus est un personnage des livres de Raymond E. Feist.
 le docteur Helen Magnus est un personnage de la série télévisée Sanctuary (2008-2011).
 Ultra Magnus est un personnage de la franchise Transformers
 Magnus le Rouge est l'un des vingt Primarques de l'univers de Warhammer 40,000.
  est un personnage de chez DC Comics.
 Magnus est un héros du jeu Defense of the Ancien et Dota 2.
 Magnus est le personnage principal du jeu Ogre Battle 64 (1999).
 Magnus est un nain dans le jeu vidéo de style RPG Arcanum (2001).
 Magnus est un personnage secondaire du jeu vidéo Kid Icarus: Uprising, sorti sur 3ds (2012).
 Magnus est un héros dans le jeu tiré de Minecraft, nommé Minecraft Story Mode.
Magnus Chase est le personnage principal de la saga Magnus Chase et les Dieux d'Asgard de Rick Riordan.
 Magnus est le dieu de la magie dans la saga de jeux vidéo des Elder Scrolls.
 Magnus Nielsen est un personnage de la série Dark de Netflix sortie en 2017.
 Magnus Bane est un personnage de la série Shadowhunters de Netflix sortie en 2016.
 Magnus est un fantôme et ami imaginaire de l'héroïne éponyme dans la collection de bandes dessinées Mortelle Adèle

Littérature 

 Magnus est un roman de Sylvie Germain (2005).
  Magnus est une bande dessinée de science-fiction (1963-2007).
 Magnus est un magazine consacré aux jeux de rôle disparu en 2006.
"Magnus" est un personnage (prince limérien) du roman "Le dernier royaume".

Autres 
 L'effet Magnus est un phénomène de physique.
 La ligue Magnus est le nom de la division élite du hockey sur glace en France. Le vainqueur des séries éliminatoires recevant la Coupe Magnus.
 Magnus est aussi un groupe de musique formé par Tom Barman et CJ Bolland.
 Magnus est un album du groupe audiomachine
 Magnus  :  Dessinateur de bande dessinée
 Produits Chimiques Magnus, compagnie canadienne

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom scandinave
Prénom suédois